Владимир Карцов:
 Карцов, Владимир Александрович (1860—1938) — русский генерал-лейтенант.
 Карцов, Владимир Геннадьевич (1908—1977) — советский археолог, историк.